Анато́лий Козло́в:
 Козлов, Анатолий Васильевич (род. 1955) — советский тяжелоатлет.
 Козлов, Анатолий Григорьевич (1925—1984) — советский архивист.
 Козлов, Анатолий Иванович (1939—2013) — советский хоккеист и тренер.
 Козлов, Анатолий Николаевич (1949—1996) — советский футболист, тренер.